Austria:
 Klam – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Osoby:
 Walter Klam – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Klamm